Die Codepage 865 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie kodiert die nordischen Sprachen Dänisch, Norwegisch und Schwedisch und unterscheidet sich nur in zwei Codepunkten von der Codepage 437: 9Bhex und 9Dhex, wo der Buchstabe Ø zwei Währungszeichen ersetzt.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 865.

DOS-Codepage